Dispeker ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Dispeker (1884–1950), deutscher und US-amerikanischer Rechtsanwalt
 Fritz Dispeker (1895–1986), deutscher Rechtsanwalt
 Margarete Elisabeth Dispeker (1906–1999), deutsche Schriftstellerin, Übersetzerin, Rezensentin und Fotografin
 Siegfried Dispeker (1865–1938), deutscher Rechtsanwalt
 Sigmund Dispeker (1877–1961), deutscher Journalist
 Simon Dispeker (1848–1911), deutscher Kaufmann und Bankier
 Thea Dispeker (1902–2000), deutsch-US-amerikanische Musikwissenschaftlerin und Musikagentin